A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 400 méteres vegyesúszás versenyeit augusztus 9-én és 10-én rendezték a Pekingi Nemzeti Vízi Központban.

A kvalifikációs idő (A-szint) 4:45.08 és (B-szint) 4:55.06 volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 
 

NV400